Duffey ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Duffey (1879–1955), US-amerikanischer Leichtathlet
 Doug Duffey (* 1950), US-amerikanischer Musiker
 Paul Andrews Duffey († 2012), US-amerikanischer Bischof
 Warren J. Duffey (1886–1936), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Duffy (Begriffsklärung)
 Tuffey